

Patronyme 

 Pierre Fresnel (?-1418), prélat français du .
 Augustin Fresnel (1788-1827), physicien français ;
 Fulgence Fresnel (1795-1855), son frère, diplomate et orientaliste français ;

Optique 
 La lentille de Fresnel, système optique utilisé dans les phares
 Le principe de Huygens-Fresnel, utilisé en optique
 Les coefficients de Fresnel sont utilisés pour décrire la réflexion - réfraction

Mathématiques 
 L’intégrale de Fresnel en mathématiques
 La clothoïde est aussi appelée spirale de Fresnel

Physique 
 Le diagramme de Fresnel est utilisé en électricité pour modéliser les courants alternatifs ainsi que les ondes (électromagnétique, sonore, thermique, mécanique).
 L'ellipsoïde de Fresnel est un outil utilisé dans la propagation des ondes radio.

Navire 
 Le Fresnel est un sous-marin français lancé en 1929.
 Le Fresnel est un câblier français en service de 1997 à 2003.

Voir aussi 
 Lycée Fresnel, à Paris, nommé ainsi en hommage au physicien Augustin Fresnel.